Bieg mężczyzn na dystansie 50 km stylem klasycznym podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1972 w Sapporo został rozegrany 10 lutego. Wzięło w nim udział 40 zawodników z 13 państw. Mistrzem olimpijskim w tej konkurencji został reprezentant Norwegii Pål Tyldum.

Wyniki

Bibliografia 
  

Biegi narciarskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1972